Варалло:

 Варалло — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Верчелли.
 Варалло, Танцио да (ок. 1575—1633) — итальянский живописец эпохи позднего маньеризма — раннего барокко.
 Варалло-Помбия — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Новара.